Mikhaïl Ilytch Marmots fut le meilleur des snipers soviétiques de la Seconde Guerre mondiale en termes de tableau de chasse.

Carrière 
Né en 1913 en Sibérie, l'on possède peu d'information sur sa vie d'avant-guerre.

Seconde Guerre mondiale 
Pendant toute la guerre il fit partie de la  de fusiliers, appartenant à la  Armée.
C'est durant les combats qui se déroulèrent à l'ouest de Vorochilovgrad, en , que Mikhaïl Marmots, alors caporal-chef, connut son heure de gloire : en quelques jours, les 117 snipers officiels de sa division abattirent près de  allemands, dont plus de 100 à son seul compte. Cet exploit lui valut de recevoir l'Ordre de Lénine.

Au cours de la guerre il devait obtenir un tableau de chasse de 702 soldats et officiers ennemis « officiellement » abattus, ce qui en fait le plus grand des snipers, non seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais de toute l'histoire des conflits armés.

Après-guerre 
À l'issue du conflit, il prit du service dans les rangs des gardes-frontières et prit sa retraite comme sergent en 1966.

Décorations 
Ordre de Lénine

Militaire soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Naissance en 1913
Date de décès non renseignée (XXe siècle)